Cox Peninsula steht für

* Cox-Halbinsel, Northern Territory
 Cox Peninsula (Northern Territory), eine Local Government Area auf der Cox-Halbinsel, Northern Territory